— японский астроном, первооткрыватель астероидов, который родился в городе Гёда, префектуры Сайтама. Хироси Мори возглавляет обсерваторию Йории, в которой им совместно с Масару Араи, начиная с 1988 года, было открыто в общей сложности 45 астероидов.

Женат, имеет двоих детей и занимается производство оптических приборов.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (19190) Мори Хироси .

См. также 
 Хироси Абэ
 Осаму Мурамацу
 Масару Мукаи

Примечания

Ссылки 
 Hiroshi Mori’s list of asteroids found at Yorii Observatory 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов